Johannes Anthonius Moesman (1859–1937), Nederlands lithograaf, tekenaar en amateurfotograaf
Johannes Hendrikus (Jopie of Joop) Moesman (1909–1988), Nederlands spoorwegbeambte, surrealistisch schilder, polemist, letterontwerper en amateurfotograaf